Tscherenkow ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Fjodorowitsch Tscherenkow (1959–2014), sowjetischer Fußballspieler und -trainer
 Pawel Alexejewitsch Tscherenkow (1904–1990), russischer Physiker.

Siehe auch: Tscherenkow-Strahlung